Отвёртка может означать:

 Отвёртка — ручной слесарный инструмент, предназначенный для завинчивания и отвинчивания крепёжных изделий с резьбой.
 «Отвёртка» — алкогольный коктейль из водки и апельсинового сока.
 «Отвёртка» — авантюрно-детективный роман в двух частях, написанный Ильёй Стоговым.